

События 
 Консулы: Гней Помпей Магн и Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион Назика (два плебея); преторы: Гай Клавдий Марцелл, Гай Консидий Лонг, , Марк Ноний Суфенат и ; плебейский эдил: ; народные трибуны: Марк Целий Руф, Квинт Манилий Куман, Тит Мунаций Планк Бурса, Квинт Помпей Руф и Гай Саллюстий Крисп; квесторы: Квинт Гортензий Гортал, Квинт Кассий Лонгин (в Испании), Луций Аттей Капитон, Луций Цецилий Метелл (на Сицилии) и Марк Эппий; проквестор: Гай Целий (в Македонии); монетный триумвир: Луций Виниций.
 Убийство Публия Клодия Пульхра Милоном во время выборов преторов, привёдшее к восстанию плебса в Риме. Помпей стал «консулом без коллеги» (интеррекс-организатор голосования — Сервий Сульпиций Руф). Помпей провёл новый закон о полномочиях должностных лиц. Второй консул избран лишь осенью.
 Ссылка Милона Папиана в Массилию.
 Во время Галльской войны арвернский вождь Верцингеториг (Vercingetorix) возглавил восстание объединённых галльских племён против Цезаря. Переломный момент галльской войны. Начало Великого галльского восстания во главе с Верцингеторигом, в котором участвовали арверны, битуриги, сеноны, паризии, пиктоны, кадурки, туроны, аулерки, лемовики, анды.
 Цезарь вернулся из Италии, проскользнул мимо сил Верцингеторига и добрался до Агединка (совр. Санс, Франция) штаб-квартиры легионов. Цезарь опустошил область арвернов, прошёл через страну эдуев в область лингонов. Взятие столицы сенонов Веллаунодуны, столицы карнутов Кенаба (совр. Орлеан, Франция) и столицы битуригов Аварика (около совр. Буржа, Франция), жестокая резня и разграбление города, в котором погибли до 40 000 местных жителей.
 Эдуи покинули Цезаря, но после поражения арвернского восстания под руководством Верцингеторига вновь перешли на сторону Рима.
 Весна — Тит Лабиен двинулся на сенонов. Поражение Цезаря при осаде Герговии, столицы арвернов.
 Осада Аварика.
 Осада Алезии (совр. Алези-Сент-Ренн, Франция), закончившаяся пленением Веркассивелауна и Верцингеторига.

Хань и Хунну:
 Хуханье перекочёвывает на юг и подчиняется Китаю.
 Вмешательство ханьских дипломатов в династические распри Усуней.

Скончались 
 18 января — Публий Клодий Пульхр, римский политический деятель, отец Клодии Пульхры, первый муж Фульвии. Был убит Титом Аннием Милоном;
 Марк Атий Бальб — дед Октавиана Августа.

Примечания

См. также